Mannus bezeichnet

 den sagenhaften Sohn des Gottes Tuisto, siehe Mannus (Gott)
 die „Zeitschrift für Deutsche Vorgeschichte“, siehe Mannus (Zeitschrift)

Mannus ist der Name von
 Mannus von Köln (zwischen 1300 und 1349–nach 1386), deutscher jüdischer Unternehmer, der in Köln und Worms wirkte

Mannus ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Mannus (* 1982), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Manus